Паслёновые:

 Паслёновые — семейство двудольных спайнолепестных растений, содержащее много съедобных и культивируемых видов.
 Паслёновые — подсемейство цветковых растений в семействе Паслёновые.
 Паслёновые — триба цветковых растений в подсемействе Паслёновые.